Cañahierla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Conium maculatum
 el nombre común de la planta Ferula communis